Кастродеса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,90 км². Население — 182 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial del Ayuntamiento de Castrodeza

Муниципалитеты Вальядолида